

Lokalizacje

Niemcy 
 Bogen – dzielnica Furth im Wald
 Bogen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Straubing-Bogen
 Bogen – były powiat

Osoby 
 Ludgarda von Bogen – księżna czeska

Inne 
 Bogen – ród

Zobacz też 
 Bögen
 Straubing-Bogen